

Населені пункти та їхні частини
 Малошиці — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Малошиці — село в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Малошиці — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Малошиці — осада в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства

Примітки